Prevenção de incêndios — serviço ou medidas para evitar a propagação de fogo não controlado
 Prevenção Rodoviária Portuguesa — associação sem fins lucrativos de Portugal
 Princípio da prevenção — dever de fazer estudo de impacto ambiental antes de realizar qualquer atividade com substâncias perigosas
 Profilaxia — medidas para evitar a propagação de doenças
 Prevenção primordial
 Prevenção primária
 Prevenção secundária
 Prevenção terciária
 Prevenção quaternária
 Sistema de prevenção de intrusos — resolução das ambiguidades no monitoramento de rede passivo, ao colocar a detecção em linha

Desambiguação